Braml ist der Familienname folgender Personen:

 Ariane Braml (1969–2021), Schweizer Lyrikerin
 Josef Braml (* 1968), deutscher Politikwissenschaftler und Autor
 Otto Braml (1900–1975), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher

Siehe auch:
 Bramel
 Praml